

Niemcy 
1 gmina:
 Havekost – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Herzogtum Lauenburg

Osoby 
 Eberhard Havekost – niemiecki malarz